Balsbach bezeichnet folgende Orte:

 Balsbach (Limbach), Ortsteil von Limbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Balsbach (Brombachtal), Weiler der Gemeinde Brombachtal, Odenwaldkreis, Hessen